Постење може бити:

 Постење (Љубовија), насељено место у општини Љубовија
 Постење (Нови Пазар), насељено место града Новог Пазара,